Vladimir Vladimirovič Kuznecov – pallanuotista sovietico (1937)
Vasilij Kuznecov – decatleta sovietico (1932-2001)
Vladimir Vasilyevich Kuznetsov – giavellottista sovietico (1931-1986)
Vladimir Kuznetsov – sollevatore pesi kazako (1984)